Jméno Jiří Pick má více nositelů:

 Jiří Pick (herec) (1922–1978) — český dabér a divadelní a filmový herec
 Jiří Pick (chemik) (* 1922) — český chemik, profesor na VŠCHT
 Jiří Robert Pick (1925–1983) — český spisovatel, textař a dramatik